INDI, digitaal televisieplatform in Vlaanderen
Indi (India), een plaats in India

Zie ook 
 Indy (doorverwijspagina)
Indie (doorverwijspagina)
Indië (doorverwijspagina)